Suszenie termiczne – metoda polegająca na usunięciu wody z próbki za pomocą suszenia w podwyższonej temperaturze, pod normalnym lub zmniejszonym ciśnieniem.

Procesy rozdziału